Maryville désigne :

 Maryville, une ville située en Nouvelle-Galles du Sud

 Maryville, une ville située dans l’Illinois
 Maryville, une ville située dans le Missouri
 Maryville, une ville située dans le Tennessee

Homonymie de toponyme